Le chat et la souris voyagent dans l'espace est un conte de littérature d'enfance et de jeunesse écrit par Henriette Bichonnier, illustré par Pierre Cornuel. Publié en 1983 dans la collection Lecteurs en herbe des éditions Grasset, et réédité en 2003 dans la collection Lampe de Poche des éditions Grasset.

Les personnages 
 Le chat
 La souris
 La vache
 L'âne
 La poule
 Le cochon

Résumé 
Le chat et la souris, animaux turbulents, dérangent tous les animaux de la ferme qui les envoient « promener ». Vexés, le chat et la souris décident de construire un engin spatial à partir d'un ventilateur, d'un aspirateur, d'un pédalier de vélo, d'un cerf-volant, et autre matériel fantaisiste. L'appareil marche, donc les deux vont pouvoir aller jouer sur une planète où on ne les houspille pas. Mais tout n'est pas si simple, car le chat et la souris aiment la compagnie des animaux de la ferme.

Exploitation pédagogique 
 Les animaux de la ferme : chat, souris, vache, âne, poule, canard, cochon
 La lune
 Une navette spatiale
 Les répétitions comiques

Voir aussi

Articles connexes 
 littérature d'enfance et de jeunesse
 Liste d'auteurs de littérature de jeunesse
 Liste de maisons d'édition pour la littérature d'enfance et de jeunesse

Liens externes  
  
  
 
 Le Chat et la souris version Lampe de poche

Œuvre de littérature d'enfance et de jeunesse
Chat dans la littérature
1983 en science-fiction
Ouvrage publié par Grasset